

Sciences et techniques

Biologie 
 En botanique, l'hyacinthe est une variété de jacinthe.
 En zoologie, l'Ara hyacinthe est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Psittacidae.

Météorologie 
 Le cyclone Hyacinthe est un cyclone tropical qui s'est développé dans le sud-ouest de l'océan Indien en 1980.

Sciences de la Terre 
 L'hyacinthe est une variété de quartz hématoïde (quartz de couleur jaune-orangé à rouge).
 On a aussi appelé hyacinthe une variété de zircon orangée ou rouge.

Culture et société

Histoire et mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Hyacinthe est un amant d'Apollon et de Zéphyr.
 La confection d'hyacinthe était un remède incorporant de l'hyacinthe (une variété de zircon), présent notamment dans la pharmacopée maritime occidentale au .

Peinture 
 La Mort d'Hyacinthe est un tableau de Jean Broc, exposé en 1801.
 La Mort d'Hyacinthe est aussi un tableau de Merry-Joseph Blondel.

Politique 
 L'opération Hyacinthe est une opération secrète de masse menée par la police politique communiste polonaise entre 1985 et 1987, à l'encontre des homosexuels.

Télévision 
 Le facteur Hyacinthe est un personnage des Babibouchettes, une émission de télévision suisse romande.

Anthroponyme

Prénom et saints chrétiens 
 Hyacinthe est un prénom initialement masculin et devenu épicène.
 
 Plusieurs saints catholiques et orthodoxes sont dénommés .

Patronyme 

 Jimmy Hyacinthe, un arrangeur et chanteur de Côte d'Ivoire ;
 Kimberly Hyacinthe (1989-), une athlète québécoise spécialiste du sprint ;
 Sénèque Hyacinthe (1981-), un joueur de hockey sur glace canadien.

Pseudonyme 
 Hyacinthe est le nom de scène de l'acteur Louis-Hyacinthe Duflost (1814-1887).
 Hyacinthe est le nom de scène d'un rappeur parisien.
 Thémiseul de Saint-Hyacinthe est le nom de plume de Hyacinthe Cordonnier (1684-1746), un écrivain satirique français.

Toponyme 
 Le piton Hyacinthe est un sommet montagneux de l'île de La Réunion.
 Plusieurs localités sont dénommées .